Washingtonovo náměstí má více významů:

 Washingtonovo náměstí (román) – román Henryho Jamese (1881)
 Washingtonovo náměstí (film) – filmové zpracování románu Henryho Jamese (1997)